Název 2. liga v letech 1998/99 se může vztahovat na více soutěží:
 2. česká fotbalová liga 1998/99
 2. česká hokejová liga 1998/1999